Liederschule steht für Komponistengruppen
Erste Berliner Liederschule
Zweite Berliner Liederschule
Schwäbische Liederschule
Siehe auch:
 Gesangspädagogik
Singschule